Algot Lönn – ciclista su strada svedese
 Peter Lönn – ex calciatore svedese, difensore
 Rickard Lönn – giocatore di pallamano svedese
 Wivi Lönn – architetta finlandese